Дмитрий Фёдорович
 Дмитрий Фёдорович (князь воротынский) (ум. после 1496 года) — удельный князь.
 Дмитрий Фёдорович (князь стародубский) (ум. 1354) — удельный князь.